Het bokstoernooi in het licht vlieggewicht voor mannen tijdens de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen werd gehouden van 31 juli tot en met 11 augustus 2012.

Opzet 
Het toernooi bestond enkel uit een knock-outfase. Er werden bronzen medailles uitgereikt aan de verliezers van beide halve finales.  Elk gevecht bestond uit drie rondes van drie minuten.

Programma 
Alle tijden zijn West-Europese Zomertijd (UTC +1:00)

Toernooischema

Laatste vier

Bovenste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 compact met bye
| RD1 = Eerste ronde
| RD2 = Tweede ronde
| RD3 = Kwartfinale
| RD4 = Halve finale

| team-width=160
| score-width=20

| RD1-team03=  Billy Ward
| RD1-score03= 4
| RD1-team04=  Yosbany Veitia
| RD1-score04= 26
| RD1-team05=

Onderste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 compact met bye
| RD1 = Eerste ronde
| RD2 = Tweede ronde
| RD3 = Kwartfinale
| RD4 = Halve finale

| team-width=160
| score-width=20

| RD1-team03=  Jantony Ortíz
| RD1-score03= 20
| RD1-team04=  Tetteh Sulemanu
| RD1-score04= 6
| RD1-team05=  Ferhat Pehlivan
| RD1-score05= 16
| RD1-team06=  Carlos Suárez
| RD1-score06= 6

| RD1-team09=  José Kelvin de la Nieve
| RD1-score09= 11
| RD1-team10=  Carlos Quipo
| RD1-score10= 14
| RD1-team11=  Mohamed Flissi
| RD1-score11= 11
| RD1-team12=  Kaeo Pongprayoon
| RD1-score12= 19
| RD1-team13= {{nowrap| Aleksandar Aleksandrov}}
| RD1-score13= 22
| RD1-team14=  Juliano Máquina
| RD1-score14= 7

| RD2-team01=  David Ajrapetjan
| RD2-score01= 15
| RD2-team02=  Jantony Ortíz
| RD2-score02= 13
| RD2-team03=  Ferhat Pehlivan
| RD2-score03= 20
| RD2-team04=  Ramy El-Awadi
| RD2-score04= 6
| RD2-team05=  Carlos Quipo
| RD2-score05= 6
| RD2-team06=  Kaeo Pongprayoon
| RD2-score06= 10
| RD2-team07= {{nowrap| Aleksandar Aleksandrov}}
| RD2-score07= ''15
| RD2-team08=  Shin Jong-hun
| RD2-score08= 14

| RD3-team01=  David Ajrapetjan
| RD3-score01= 19
| RD3-team02=  Ferhat Pehlivan
| RD3-score02= 11
| RD3-team03=  Kaeo Pongprayoon
| RD3-score03= 16
| RD3-team04= 
| RD3-score04= 10

| RD4-team01=  David Ajrapetjan
| RD4-score01= 12
| RD4-team02=

Bronvermelding 
  Uitslagen

Mannen 49